ASCII – codice per la codifica di caratteri
 ASCII Corporation – casa editrice giapponese
 ASCII Media Works – casa editrice giapponese
 3568 ASCII – asteroide della fascia principale